El término RTS puede referirse a:

Medios y telecomunicaciones 
 Radio-televizija Srbije, Radio y Televisión pública de Serbia.
 Radio Télévision Suisse, Radio y Televisión de Suiza de idioma francés.
 Radiodiffusion Television Senegalaise, Radio y Televisión de Senegal.
 RTS: Canal de televisión de Ecuador.

Organizaciones y gobierno 
 Reclaim the Streets, un movimiento a favor de la recuperación ciudadana de los espacios públicos y de los peatones.
 Riesgos Tasaciones y Servicios: Empresa privada española dedicada a la peritación, tasación y ajuste de siniestros, así como, inspección de riesgos para compañías aseguradoras con presencia en España, Portugal y Latinoamérica.

Deportes 
 RTS-Santic Racing Team: equipo ciclista profesional de China Taipéi.

Redes e informática 
 Juego de estrategia en tiempo real, de real time strategy.